Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Josh Goodall e Ross Hutchins che hanno battuto in finale Chris Guccione e Thomas Oger 3-6, 7-5, [10-5].

Teste di serie 

 Jean-François Bachelot /  Nicolas Tourte (primo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Lovro Zovko (primo turno)

 Josh Goodall /  Ross Hutchins (Campioni)
 Martin Lee /  Jonathan Marray (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2006